Julieta, mexikói telenovella (1999–2000)
 Julieta, spanyol film (2016)